Wahlkreis Dresden 6 steht für folgende Landtagswahlkreise:

* Wahlkreis Dresden VI (1990)
 Wahlkreis Dresden 6 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden 6 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 6 (seit 2014)